Apremont (Savoia), municipi al departament de Savoia (França)
 Apremont (Ain), municipi al departament d'Ain (França)
 Apremont (Ardenes), municipi al departament de les Ardenes (França)
 Apremont (Oise), municipi al departament  d'Oise (França)
 Apremont (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (França)
 Apremont (Vendée), municipi al departament de la Vendée (França)
 Apremont-la-Forêt, municipi al departament del Mosa (França)
 Apremont-sur-Allier, municipi al departament de Cher (França)